Roberge ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Roberge (* 1934), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 François-Olivier Roberge (* 1985), kanadischer Eisschnellläufer
 Kalyna Roberge (* 1986), kanadische Shorttrackerin